Уряд:
 Уряды — органы государственной власти в Великом княжестве Литовском и в дореволюционной России.
 Уряд — одно из названий монгольского племени оронаров.